ISPA steht als Abkürzung für:

 Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, ein Finanzierungsinstrument der Europäischen Union
 International Skat Players Association, der internationale Dachverband aller nationalen Skatspielerverbände
 International Society for the Performing Arts, die Internationale Gesellschaft für darstellende Künste
 International Society for the Protection of Animals, weltweite Tierschutzorganisation (1959–1981)
 Internet Service Providers Austria, Verband der Österreichischen Internet-Service-Provider
 Internet Service Providers Association, eine Lobbygruppe britischer Unternehmen 

Abkürzung